Amity, családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Amity (Georgia)
 Amity (Indiana)
 Amity (Maine)
 Amity (Missouri)
 Amity (Allegany megye, New York)
 Amity (Orange megye, New York)
 Amity (Knox megye, Ohio)
 Amity (Madison megye, Ohio)
 Amity (Montgomery megye, Ohio)
 Amity (Oregon)
 Amity (Bucks megye, Pennsylvania)
 Amity (Washington megye, Pennsylvania)
 Amity (Texas)
 Ausztrália
 Amity (Queensland)